Dickie Moore (ijshockeyspeler), een Canadees ijshockeyspeler.
Dickie Moore (acteur), een Amerikaans acteur, vooral bekend als kindsterretje in Our Gang